Chathambelhoningvogel
 Maori-belhoningvogel